Slovo kodiak může mít více významů:

 Medvěd kodiak
 Chevrolet Kodiak
 Kodiak (ostrov)
 Kodiak Launch Complex
 Škoda Kodiaq – automobil Škody auto